Сен-Сюльпі́с-ле-Вердо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 38 км на південь від Нанта, 25 км на північ від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Сюльпіс-ле-Вердон, Мормезон i Сент-Андре-Трез-Вуа було об'єднано в новий муніципалітет Монревер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 357 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 959,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-ле-Вердон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-ле-Вердон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-ле-Вердон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Вердон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Вердон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея